Branting är ett svenskt efternamn. 2018 fanns det 248 personer i Sverige med Branting som efternamn.

Släkt
 Branting (släkt) –  en svensk släkt

Personer
 Agnes Branting (1862–1930), svensk textilkonstnär och författare
 Anna Branting (1855–1950), svensk författare
 Charlotte Branting (född 1943), svensk lärare och riksdagsledamot
 Georg Branting (1887–1965), svensk advokat och riksdagsman
 Hjalmar Branting (1860–1925), svensk statsminister
 Jacob Branting (journalist) (1930–2006), svensk journalist och författare
 Jacob Branting (kronofogde) (1754–1836), svensk kronofogde
 Johan Gustaf Branting (1757–1827), svensk landshövding
 Lars Gabriel Branting (1799–1881), svensk gymnast

Platser
 Brantingmonumentet – ett monument i Stockholm
 Brantingstorg – ett torg i Uppsala

 Hjalmar Brantingsplatsen – en plats i Göteborg
 Hjalmar Branting (staty) – en staty i Göteborg

Regeringar

Noter

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn